Грант Ворвік (,  11 жовтня 1921, Реджайна —  27 вересня 1999) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Грант один з трьох братів Діка та Білла, які грали одночасно в хокей.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1938 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Монреаль Канадієнс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 411 матчів у НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Аллана — 1941, 1954.
 Пам'ятний трофей Колдера — 1942.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947. 
 Чемпіон світу — 1955.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎